

Antropônimos 
 Baiano I - grão cã ávaro entre 562 e 602.
 Um dos nomes do grão cã búlgaro Baiano (r. 665-668)
 Bayán Árabe - livro baha'i de 1848
 Bayán Persa - livro baha'i

Topônimos 
 Bayan Nur - prefeitura com nível de cidade da China.
 Bayan-Ölgiy - uma província da Mongólia.

Desambiguação